Le terme Salvail peut se référer à :

Personnalités 

 Éric Salvail, un animateur-producteur œuvrant dans la télévision québécoise, au Canada ;
 Ève Salvail (1973-), un mannequin québécois ;
 Fred-Éric Salvail (1981-), un comédien québécois ;

Hydronyme 
 rivière Salvail, un tributaire de la rivière Yamaska au Québec, Canada.
Patronyme québécois